Пелеш има више значења:

 Пелеш (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Пелеш (Сату Маре), насеље у округу Сату Маре у Румунији
 Дворац Пелеш, округ Прахова у Румунији